

Molekulska formula -{C3H4O}- se može odnositi na:

 Epoksipropen ili metil-oksiren, ciklo(-{-C(CH3)=CH-O-}-), nije sintetisan
 Okseten, ciklo(-{-CH=CH-O-CH2-}-), nije sintetisan
 Prvi red
 Akrolein ili 2-propenal, -{H2C=CH-CHO}-, CAS broj 
 Propargil alkohol ili 2-propin-1-ol, -{HC≡C-CH2OH}-, CAS broj 
 1-Propinol, -{CH3C≡C-OH}-, CAS broj 
 Drugi red
 1,2-propadien-1-ol
 Metoksi etin ili metil etinil etar, -{HC≡COCH3}-, CAS broj 
 Metil keten ili 1-propen-1-on, -{O=C=CH-CH3}-, CAS broj 
 Treći red
 Metilen oksiran, -{-CH2-O-C(=CH2)-}-, CAS broj 
 Ciklopropanon, -{-CH2-CH2-CO-}-, CAS broj 
 1-Ciklopropenol ili 1-hidroksi-ciklopropen
 Četvrti red
 2-Ciklopropenol ili 1-hidroksi-2-ciklopropen, ciklo (-{-CH=CH-CHOH-}-), nije sintetisan
 1,2-Epoksipropen ili 2-metiloksiren, CAS broj 
 2-{H}--Okset, CAS broj .
 2-Oksabiciklo[1.1.0]butan, CAS broj .